«Дофус: Сокровища Керуба» () — анимационный сериал, длящийся 52 эпизода, хронометраж каждой серии 13 минут (первоначально планировался формат 26 серий по 26 минут). Производство Ankama Animations при поддержке France Télévisions и Centre National de la Cinématographie (CNC), впервые был показан 5 января 2013 года на телеканале France 3 в блоке Ludo. Сериал адресован без возрастных ограничений.

История 
Действие фильма происходит за 200 лет до событий, описываемых в игре DOFUS. Он воспроизводит атмосферу этой игры, известной своей красочной формой и юмористическим языком. Действие происходит в городе Аструбе, чаще всего - в антикварном магазинчике, где живут пожилой экафлип Керубим Крепин, его приемный сын Жорис (кратко Жожо)  и мелкий питомец - бонтик Пупусь. Магазин похож на пещеру, доверху наполненную сокровищами, оружием, амулетами, артефактами, драгоценными и даже волшебными предметами. Каждый из этих красивых и загадочных предметов привлекает внимание любопытного Жожо: «Что это за предмет, папочка? Как он используется? Как он тебе достался?» На все вопросы отец всегда рад ответить, он рассказывает сыну чудесные истории, которые возвращают нас к тем временам, когда Керубим был молод и отважен в свои 20 лет, когда он путешествовал по Миру Двенадцати в поисках приключений.

Создатели 
 Режиссёр сериала: Jean-Jacques Denis

 Исполнительный продюсер и главный сценарист: Emmanuel Franck
 Исполнительный продюсер и главный сценарист: Anthony Roux
 Ведущий аниматор: Sonia Desmichelis
 Художник-постановщик: Fabrice Nzinzi

Авторы сценариев 
 Olivier Vannelle (эпизоды 1, 2, 7, 11, 15, 16, 18, 28, 33, 35)
 Joël Bassaget (эпизоды 3, 4, 14, 17, 16, 18, 33, 35)
 Tom Gobart (эпизоды 5, 23, 34)
 Fanny Laigle (эпизоды 6, 36, 37)
 Ronan Joubaud (эпизоды 12, 13, 26)
 Anne-Charlotte Roux (эпизоды 8, 22)
 Faouzi Boughida (эпизоды 9, 21)
 Daniel Qualizza (эпизод 24)
 Denis Bardiau (эпизоды 20, 25, 31)
 Loïc Roger (эпизод 10)
 Mickaël Carton (эпизод 28)
 Simon Correard (эпизод 33)

Озвучивание 
Кастинг-директор и режиссёр озвучивания: Mathias Kozlowski

Актеры: главные персонажи 
 Керубим пожилой : Jean-Claude Donda
 Керубим взрослый : Pascal Nowak
 Керубим молодой : Thomas Sagols
 Керубим в детстве : Jules Tissier-Timmerman
 Жорис : Sauvane Delanoe
 Симона : Claire Baradat
 Лу : Barbara Beretta
 Дом Шушу : François Siener
 Мисс Китти : Patricia Legrand

Список эпизодов

Эпизоды 

Мультсериалы Франции
Стилизация под аниме
Мультсериалы 2013 года
Мультсериалы по мотивам компьютерных игр